Billy James peut désigner:

  (1900-1966), joueur australien de football australien ;
  (1921-1980), joueur de football gallois ;
  (1936-2009), drummer de jazz américain ;
  (1948-1991), comédien et musicien néo-zélandais ;
  (né en 1950), joueur de basket-ball américain ;
  (né en 1956), joueur de rugby gallois ;
  alias Ant-Bee (né en 1960), musicien et compositeur expérimental américain ;
 , publiciste et scout américain.

Voir aussi 
 Billy James, bande dessinées italienne des années 1960